John Horner ist der Name folgender Personen:
 John Henry Horner (1927–2004), kanadischer Politiker, siehe Jack Horner (Politiker)
 John Robert Horner (* 1946), US-amerikanischer Paläontologe, siehe Jack Horner (Paläontologe)
 John S. Horner (John Scott Horner; 1802–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jack Horner